Josh Blaylock (Plano, Texas, 29 de março de 1990) é um ator norte-americano. Josh nasceu e foi criado no Texas, ele tem um irmão mais velho e se mudou para Los Angeles depois de completar dezoito anos.

Filmes

Séries 

Atores dos Estados Unidos